Scott Young peut faire référence à :
 Scott Young (1918-2005), écrivain canadien ;
  (1961-), maire de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique ;
 Scott Young (1965-), arbitre international australien de rugby à XV ;
  (1965-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Scott Young (1967-), joueur de hockey sur glace ;
  (1976-), joueur de football ;
  (1977-), footballeur et entraîneur écossais ;
  (1981-), joueur américain de football américain.